Les  forment un clade ou tribu de dinosaures théropodes de la famille des Tyrannosauridae.

Présentation 
Ce clade inclut le genre Qianzhousaurus et les deux espèces dAlioramus, Alioramus altai et Alioramus remotus, tous découverts en Asie et vivant durant le Maastrichien, dernier étage du Crétacé, il y a environ  d'années.

Phylogénie 

La découverte de Qianzhousaurus en 2014 a conduit Lü Junchang et ses collègues à nommer une nouvelle branche parmi la sous-famille des Tyrannosaurinae, appelée Alioramini, comprenant également Alioramus. Ces genres se distinguent des autres tyrannosauridés par notamment un crâne très allongé et des petites crêtes sur l'os nasal. Cette classification a été confirmée par Stephen Brusatte et Thomas Carr en 2016, lors d'une revue de l'analyse phylogénétique des Tyrannosauroidea et de leur évolution.

Cladogramme des Tyrannosauridae

Voir aussi 
 la liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé supérieur
Tyrannosauroidea
Taxon fossile décrit en 2014